Vladimir Anatolievitch Fedorov (), né le  à Moscou, est un danseur sur glace russe. 

Avec Anzhelika Krylova, il est médaillé de bronze aux championnats du monde 1993, champion de Russie en 1994 et vainqueur du Trophée de France 1991.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires:
 Liudmila Berezova (2 saisons : 1988-1990)
 Anzhelika Krylova (3 saisons : 1991-1994)
 Anna Semenovich (4 saisons : 1995-1999)

Références

Liens externes 
 

Naissance en avril 1971
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineur artistique russe
Patineur artistique soviétique
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie